Наталья Александровна Менчинская (1905—1984) — советский учёный-психолог, доктор педагогических наук (1952), профессор, член-корреспондент Академии педагогических наук СССР (1968).

Специалист в области возрастной и педагогической психологии, одна из основательниц психологии обучения в СССР. Автор более 100 научных работ.

Биография 
Родилась 15 января 1905 года в Ялте в семье земского врача.

В 1927 году окончила Крымский педагогический институт (ныне Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского) и продолжила обучение в аспирантуре Института научной педагогики при 2-м Московском государственном университете (с 1930 года), где под руководством советского психолога Л. С. Выготского защитила кандидатскую диссертацию по проблеме развития арифметических операций у школьников.

По окончании аспирантуры, с 1930 года, преподавала в Уральском индустриально-педагогическом институте (ныне Уральский государственный педагогический университет). С 1932 года Наталья Менчинская работала в Москве в Институте психологии АПН РСФСР (ныне Психологический институт РАО) заведовала лабораторией психологии учения и умственного развития школьника (1937—1981). В 1952 году защитила докторскую диссертацию «Психология обучения арифметике», которая была издана отдельным учебником в 1955 году. С 1955 по 1965 год была ученым секретарем и заместителем директора института по научной работе.

Умерла 6 июля 1984 года в Москве. Похоронена в Москве на Ваганьковском кладбище.

Труды 
Исследования Н. А. Менчинской были связаны с важными проблемами: развитие психики ребёнка и психология учения. Три её монографии были удостоены премий Академии педагогических наук. Основные публикации учёного:
 «Психология обучения арифметике» (1955);
 «Психология усвоения знаний в школе» (в соавторстве с Д. Н. Богоявленским, 1959);
 «Вопросы методики и психологии обучения арифметике в начальных классах» (в соавторстве с М. И. Моро, 1965);
 «Вопросы умственного развития ребёнка» (1970);
 «Психологические проблемы активности личности в обучении» (1971);
 «Психологические проблемы неуспеваемости школьников» (1971).

См. также 
 Идиографический подход

Источники 
 Краткий психологический словарь. Ростов-на-Дону: «ФЕНИКС». Л. А. Карпенко, А. В. Петровский, М. Г. Ярошевский. 1998.
 Большой психологический словарь. Москва: «Прайм-ЕВРОЗНАК». Под ред. Б. Г. Мещерякова, акад. В. П. Зинченко. 2003.

Примечания

Ссылки 
 Наталья Александровна Менчинская
 Менчинская Наталья Александровна
 Наталья Александровна Менчинская

Выпускники Таврического национального университета им. В. И. Вернадского
Преподаватели Уральского педагогического университета
Доктора педагогических наук
Члены-корреспонденты АПН СССР
Похороненные на Ваганьковском кладбище